Adamantin (griechisch: ἀδάμας [adámas] für „unbezwingbar“) ist

 ein Synonym für den Zahnschmelz
 ein Synonym für Korund

Siehe auch:

 Adamant
 Adamantan